Carville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Carville-Pot-de-Fer, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Carville-la-Folletière, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Carville, Calvados, kommun i departementet Calvados,

USA 

 Carville (ort i USA), Louisiana, Iberville Parish, 

Robotskapade USAförgreningar